Międzynarodowy Tydzień Lotów Narciarskich (ang. International Ski Flying Week, niem. Internationale Skiflugwoche) były to imprezy sportowe organizowane w ramach zawodów FIS (FIS Race). Było to trzecie największe wydarzenie w międzynarodowym kalendarzu zawodów FIS po Turnieju Czterech Skoczni oraz skokach narciarskich na Festiwalu Narciarskim w Holmenkollen. Zawody te uważa się za nieoficjalne mistrzostwa świata w lotach narciarskich. Dały one początek organizowanym przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS) mistrzostwom świata w lotach narciarskich (od 1972) oraz konkursom Pucharu Świata w lotach narciarskich (od 1980).

Zwycięzcą Tygodnia Lotów Narciarskich (od 1953, aż do 1989) zostawał zawodnik, który uzyskał największą łączną liczbę punktów podczas konkursów rozgrywanych w przeciągu dwóch lub trzech dni. Od 1980 były to konkursy Pucharu Świata w skokach narciarskich przeprowadzane na skoczniach mamucich.

Od sezonu 1952/1953 do sezonu 1988/1989 odbyło się 40 edycji Tygodni Lotów Narciarskich. Od sezonu 1971/1972 Międzynarodowy Związek Lotów Narciarskich zaczął przyznawać Puchar KOP. Do klasyfikacji tego trofeum, do momentu powstania cyklu Pucharu Świata, wliczane były wyniki uzyskane przez zawodników podczas Tygodni Lotów Narciarskich oraz mistrzostw świata w lotach narciarskich.

Zwycięzcy Tygodni Lotów Narciarskich

Najwięcej razy na podium podczas Tygodni Lotów Narciarskich

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Zawody w skokach narciarskich